Чемпионат Австрии по футболу 1925/26 () — 16-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Чемпионом во второй раз в своей истории стал клуб Винер Аматёр. По итогам сезона вылетела Герта Вена.

Участники 
Тринадцать команд сыграли два круга игр: дома и на выезде.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

 Сезон 1925/26 на rsssf.com

1925/1926
Футбол в Европе в 1925 году
Футбол в Европе в 1926 году